

Cinema 
The Derby – cortometraggio del 1896 diretto da Robert W. Paul
The Derby – cortometraggio del 1896 prodotto dalla Northern Photographic Works
The Derby – cortometraggio del 1905 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
The Derby – cortometraggio del 1905 diretto da Cecil M. Hepworth

Cucina 
 Derby – cocktail
 Derby – formaggio inglese
 Derby alla salvia – variante dell'omonimo formaggio inglese

Geografia 
 
 Derby – Local Government Area dell'Australia Occidentale
 Derby – Local Government Area della Tasmania

 Derby – frazione del comune di La Salle, Valle d'Aosta

 Derby – capoluogo del Derbyshire
 Derby – sobborgo di Barnstaple, Devon

 Derby – census-designated place della Contea di Adams, Colorado
 Derby – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Derby – città della Contea di Lucas, Iowa
 Derby – città della Contea di Sedgwick, Kansas
 Derby – census-designated place della Contea di Pickaway, Ohio
 Derby – città della Contea di Orleans, Vermont

 Derby – città della Municipalità locale di Kgetlengrivier

Musica 
 Derby – etichetta discografica italiana
 Derby Records – etichetta discografica statunitense

Sport

Ippica
 Derby – tipo di competizione ippica
 Kentucky Derby – competizione ippica statunitense
 Derby italiano di trotto – corsa ippica dedicata ai trottatori di tre anni di età allevati in Italia
 Derby italiano di galoppo – corsa ippica più importante del calendario di galoppo italiano alla quale prendono parte cavalli di tre anni di età

Calcio
 Derby – nel calcio, incontro tra club della stessa città o, per estensione, di una comune entità geografica
 Derby del cuore – manifestazione di beneficenza che coinvolge personaggi pubblici come attori e cantanti
 Derby County Football Club – squadra di calcio inglese di Derby

Altri sport
 Derby – nello sport in genere, incontro tra squadre tra le quali esiste una forte rivalità
 Roller derby – sport di inseguimento su pattini a rotelle su pista circolare
 Demolition derby – spettacolo motoristico su sterrato.

Altro 
 Derby – missile aria-aria israeliano di nuova generazione, nato per soddisfare le esigenze di combattimento aereo a medio raggio oltre il raggio visivo, simile al missile statunitense AIM-120 AMRAAM
 Derby – locale di Milano, attivo tra gli anni sessanta e gli anni ottanta
 Conte di Derby – titolo nobiliare inglese
 Derby – database relazionale scritto in Java
 Derby – altro nome della bombetta nello slang nordamericano
 Derby – casa automobilistica francese attiva negli anni venti e trenta del XX secolo

Pagine correlate 
The Derby 1905

Altri progetti